Dempsey peut faire référence à :

Patronymes
 Clint Dempsey (né en 1983) est un footballeur américain ;
 Ernest Dempsey (né en 1975) est un écrivain américain ;
 Gary Dempsey (né en 1981) est un footballeur irlandais ;
 
 Girvan Dempsey (né en 1975) est un rugbyman irlandais ;
 
 
 Joseph Dempsey (1875-1942) est un rameur d'aviron américain ;
 Martin Dempsey (né en 1952) est un général américain, actuel chef d'état-major de l'armée des États-Unis ; 
 Michael Dempsey (né en 1958) est le bassiste des Cure ;
 Miles Dempsey  (1896-1969) est un général britannique ;
 Nick Dempsey (né en 1980) est un véliplanchiste britannique ;
 Patrick Dempsey (1966-) est un acteur américain ;
 Tom Dempsey (1947-2020) est un joueur américain de football américain.

Cinéma et télévision
 Dempsey est un téléfilm américain qui retrace la vie du boxeur Jack Dempsey ;
 Mission casse-cou (Dempsey & Makepeace) est une série britannique des années 80.

Littérature 
Dempsey est un personnage de la série Les Chevaliers d'Émeraude

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais